Ел Анајал има више значења:

 Ел Анајал (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Анајал (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику